GND je tričrkovna kratica, ki ima več pomenov: 

 v elektrotehniki oznaka za ozemljitev
 Gemeinsame Normdatei
 Gibanje neuvrščenih držav

Glej tudi 

Kratice